Rekum steht für:
 Rekum, ein Ortsteil vom Bremer Stadtteil Blumenthal

Rekum oder van Rekum ist der Familienname folgender Personen:
 Marinus van Rekum (1884–1955), niederländischer Tauzieher
 Willem van Rekum (1892–1961), niederländischer Tauzieher